Ferrer, persona que treballa el ferro
 Ferrer (cognom), el trenta-setè cognom més freqüent a Catalunya
 Toponímia:
 Ferrer (Uruguai), entitat de població de l'Uruguai 
 Bosc del Ferrer, pineda del municipi de la Molsosa, comarca del Solsonès
 Clot del Ferrer, vall del municipi de Castell de Mur, comarca del Pallars Jussà
 Puig Ferrer, diverses muntanyes amb aquest nom
 Serra del Ferrer, al País Valencià, en la línia divisòria entre la Marina Alta i la Marina Baixa
 Serrat Ferrer, serra al municipi d'Avinyó a la comarca del Bages
 Son Ferrer, nucli urbà situat en el terme municipal de Calvià
 Sot de Ferrer, municipi del País Valencià a la comarca de l'Alt Palància
 Cal Ferrer, diverses masies
 Edifici Ferrer, situat al barri de l'Eixample, a la ciutat de València
 Grup Ferrer, multinacional catalana que agrupa a empreses del sector químic, farmacèutic i alimentari
 Biografies:
 Ferrer (dominicà) (), frare dominicà i filòsof de la Catalunya del Nord
 Ferrer Colom (?-1340), bisbe de Lleida
 Ferrer Ferran, pianista, compositor i director d'orquestra valencià
 Ferrer Nicolau de Gualbes i Desvalls, canonge de la Seu de Barcelona i President de la Generalitat de Catalunya
 Ferrer Saiol, membre de la Cancelleria Reial durant l'època del rei Pere III el Cerimoniós
 Ferrer de Santmartí (?-1243), primer bisbe de València
 Cognom:
 Ferrer (cognom)
 Albert Ferrer, diverses persones
 Alexandre Ferrer (1990), pilot de trial occità
 Àlvar Ferrer i Vecilla, jugador d'handbol català
 Andreu Ferrer i Ginard (1887-1975), folklorista mallorquí
 Àngels Ferrer i Sensat (1904-1992), mestra, pedagoga i catedràtica en Ciències Naturals, filla de Rosa Sensat
 Anselm Ferrer i Bargalló (1882-1969), organista, musicòleg i compositor català 
 Antoni Ferrer, diverses persones
 Antoni-Lluc Ferrer i Morro (Palma, 1942), escriptor mallorquí
 Antoni Pere Ferrer (segle XV), president de la Generalitat de Catalunya i abat de Montserrat
 Bartolomé Ferrer (1499-1550), mariner i conqueridor espanyol 
 Bernat Ferrer i Frigola
 Bonifaci Ferrer (1350-1417), religiós valencià i traductor de la Bíblia
 Carles Ferrer, diverses persones
 Càstul Ferrer i Torralbas (1833–1913), comerciant i polític indià que s'establí a Cuba
 Concepció Ferrer i Casals (Ripoll, 1938), política catalana
 David Ferrer i Ern, tenista valencià
 Emili Ferrer i Espelt (1899-1970), dibuixant, decorador i escenògraf
 Engràcia Ferrer Mascort (Palafrugell, 1902 - 2003), poetessa i escriptora 
 Enric Ferrer i Rodrigo (Barcelona, 1842 - ?), músic català
 Feliu Ferrer i Galzeran (1843-1912), escultor català
 Filomena Ferrer i Galzeran (Móra d'Ebre, 1841 - Valls, 1868), religiosa que impulsà la fundació del convent mínim de Móra
 Francesc Ferrer, diverses persones
 Guillem Ferrer i Clavé, violoncel·lista i contrabaixista català 
 Helena Ferrer i Mallol, historiadora barcelonina especialitzada en l'Edat Mitjana
 Jaume Ferrer, diverses persones
 Jeroni Ferrer i Roca, alcalde de Manresa
 Jesús Ferrer i Baza (1944), actor català especialitzat en doblatge i veu en off
 Joan Ferrer, diverses persones
 Joan Ramon Ferrer (segle XV), escriptor, jurista i humanista català
 Joaquim Ferrer, diverses persones
 Josep Ferrer, diverses persones
 Llorenç Ferrer Martí (Alcúdia, 1854 - Palma, 1928), escultor mallorquí
 Llucià Ferrer (1978), locutor de ràdio català 
 Lluís Ferrer, diverses persones
 Manuel Ferrer, diverses persones
 Marc Ferrer, patró eivissenc impulsor del repoblament de Formentera a principis del segle XVIII
 Maria Ferrer Arbona (1777 -1865), religiosa seglar, pedagoga i brodadora
 Maria Teresa Ferrer i Mallol (Barcelona, 1940), historiadora medievalista catalana
 Marià Ferrer i Estruch (1811 - 1900), religiós escolapi
 Mateu Ferrer i Oller (1788-1864), compositor, organista, director i mestre de capella català
 Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884), compositor català
 Miquel Ferrer, diverses persones
 Miguel Ángel Ferrer, conegut com a Mista, futbolista murcià
 Pere Ferrer i Batlle, farmacèutic i polític català
 Pere Joan Ferrer i des Torrent (1431 –1504), noble, militar i escriptor català
 Rafael Ferrer, diverses persones
 Ricard Ferrer i Juli, artista blanenc 
 Salvador Ferrer, diverses persones
 Sant Vicent Ferrer (València, 1350 - Gwened, Bretanya, 1419), sant d'origen valencià.
 Vicent Ferrer (Abat de Poblet) (València?,?- Poblet, Vimbodí, Conca de Barberà, 1411).
 Vicent Ferrer i Mayans (Formentera, 1967).
 Vicenç Ferrer i Moncho (1920 - 2009), jesuïta barceloní